Vate bezeichnet:

 Nancy Van de Vate (* 1930), US-amerikanische Komponistin
 V.A.T.E., ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Île Vate
 Wate